William Thompson peut désigner :
 William Thompson (1736-1781), brigadier-général américain lors de la guerre d'indépendance des États-Unis ;
 William Thompson (1775-1833), philosophe irlandais ;
 William Thompson (1792-1854), homme d'affaires anglais, lord-maire de Londres ;
 William Thompson (1811-1880), boxeur anglais ;
 William Thompson (1833-1859), abolitionniste américain ;
 William Thompson (1848-1918), archer américain ;
 William Boyce Thompson (1869-1930), ingénieur des mines, homme d'affaires et banquier américain ;
 William Hale Thompson (1869-1944), homme politique américain, maire de Chicago ;
 William C. Thompson (1889-1963), directeur de la photographie américain ;
 William Thompson (1905-1994), skieur canadien ;
 William Thompson (1908-1956), rameur d'aviron américain ;
 William Stansbury Thompson (1963-), joueur de basket-ball américain ;
 William Thompson (1805-1852), phycologue irlandais ;
 William Thompson (1823-1903), botaniste anglais ;
 William W. Thompson, chercheur du CDC et témoin clé du film Vaxxed.

Voir aussi